Волошин — українське прізвище, вказує не тільки на етнічне а й на територіальне походження носія з територій теперішніх Румунії та Молдови.

Відомі носії 
 Волошин Авґустин Іванович (1874—1946) — український політичний, культурний, релігійний діяч Закарпаття, прем'єр-міністр і президент Карпатської України
 Волошин Анатолій Борисович (1946) — міський голова Черкас у 2002—2006 роках.
 Волошин Антон Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Володимир Андрійович — полковник запасу, Президент спілки морських піхотинців України.
 Волошин Владислав Валерійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин В'ячеслав Степанович (1952) — український вчений, професор, ректор Приазовського державного технічного університету.
 Волошин Георгій Сергійович — радянський, український художник-живописець.
 Волошин Денис Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Дмитро Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Євгеній Миколайович (? — 2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Євгеній Петрович (1978—2017) — український військовий льотчик, миротворець, підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Іван Андрійович — Герой Радянського Союзу (1943)
 Волошин Іван Іванович (1905—1973) — український радянський письменник.
 Волошин Іван Макарович — генерал армії.
 Волошин Іван Миколайович (1934) — український географ, ландшафтознавець, ґрунтознавець, геоеколог, геохімік
 Волошин Іван Олексійович — театрознавець та театральний критик.
 Волошин Ігор Анатолійович (1985—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Ігор Михайлович — капітан, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Ігор Олексійович (1969—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Корнелій Теофілович — інженер-лісівник, громадсько-політичний діяч.
 Волошин Максиміліан Олександрович (справжнє прізвище — Кирієнко-Волошин; 1877—1932) — російський поет і маляр українського походження
 Волошин Матвій (18 століття) — кобзар, придворний бандурист.
 Волошин Микола Григорович (1927—2000) — радянський і російський театральний актор.
 Волошин Микола Григорович (1941—2019) — український театральний режисер.
 Волошин Михайло (1878—1943) — сотник, вояк Легіону УСС, після війни адвокат і громадський діяч.
 Волошин Ніколетта (2008) — чемпіонка України з легкої атлетики.
 Волошин Олег Анатолійович — український дипломат.
 Волошин Олександр Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Олександр Юрійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Петро — український дипломат часів Гетьмана Івана Мазепи.
 Волошин Ростислав (1911—1944) — полковник Української повстанської армії.
 Волошин Руслан Вікторович (1999—2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Руслан Миколайович (1992—2022) — молодший сержан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Сергій Григорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волошин Юрій Володимирович (1963) — доктор історичних наук, професор, науковець, педагог.
 Волошин Юрій Сергійович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Волошин Леся Володимирівна (1974—2021) — українська письменниця, драматург, театрознавець, сценаристка.

Див. також 
 Волошин-Берчак Іван (помер 1942) — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Ясеницька-Волошин Олена (1882—1980) — піаністка
 Волохи — етнічна група
 Волошина

Українські прізвища